Милица Николић (преводилац) (1925–2010), српски преводилац, есејиста и антологичарка
Милица Николић (глумица, 1990), српска глумица
Милица Николић (глумица, 1994), српска глумица и књижевник
Милица Николић (џудисткиња) (1994), српска џудисткиња